Sunek je lahko:

 električni sunek
 odrivni sunek
 sunek sile
 sunek navora
 sunek električnega toka
 sunek napetosti
 sunek toka